Aleksandr Travin (1937-1989) : joueur russe de basket-ball
 Andrey Travin (1979- ) : footballeur russe
 Gleb Travine (1902-1979) : aventurier russe